Austin McHale (1955-), pilote automobile de rallye irlandais.
 Christina McHale (1992-), joueuse américaine de tennis.
 Evelyn McHale (1923-1947), comptable américaine célèbre pour son suicide.
 Joel McHale (1971-), acteur et humoriste américain.
 John McHale (1921–2008), joueur américain de baseball.
 John McHale (1922–1978), artiste et sociologue américain.
 Kevin McHale (1957-), joueur américain de basket-ball.
 Kevin McHale (1988-), acteur et chanteur américain. 
 Patrick McHale (1983-), scénariste et animateur américain. 
 Paul McHale (1981-), footballeur écossais.
 Tom McHale (1963-2008), joueur de football américain.

Voir aussi
 Le McHale Park, stade de sports gaéliques.